Mogens Munk kan syfta på bland andra:

 Mogens Pedersen Munk (död 1410), danskt riksråd
 Mogens Olufsen Munk (död 1558), danskt riksråd och landsdommer